Андрей Владимирович Семёнов (род. 17 июня 1977) — боец смешанного стиля из России. Принимал участие в турнирах под эгидой M-1, UFC и PRIDE. Он выступал с 1998 года и запомнился своей техникой борьбы, в первую очередь – бросковой техникой самбо. Последний бой он провёл в 2012 году.

В настоящее время советник губернатора СПБ.

Биография 

Образование - Военный инженерно-технический университет.

Единоборствами занимается с 5-го класса. Закончил музыкальную школу (класс гитара).

В 2000 году стал чемпионом мира по "Mix-Fight". В 2007 году принял участие в MMA-турнире «Россия против Мира», проходившего в московских «Лужниках».

Таблица выступлений 

В MMA Андрей Семёнов провёл 40 боёв, большинство из которых он выиграл.

Фильмография 
 2000 "Улицы разбитых фонарей-3. Макароны по-скотски" (эпизод)
 2001 Сёстры  (эпизод)
 2003 Вечерний звон  (молодой пожарный)
 2003 Игра без правил  (Леха)
 2004 Темная ночь  (Саша - главная роль)
 2008 Десантный батя  (сержант Сенцов)
 2008 Ставка на жизнь  (боец)
 2009 Доки  (Андрей Семёнов - главная роль)
 2011 Ментовские войны-5, фильм №3 "Лицом к лицу"  ( Игорь Алюков (Левкоев), киллер)
 2012 Товарищи полицейские. Убойный отдел. 29-я серия "Рождённые круглыми не умирают квадратными". (Денис Агашков)
 2013 Государственная защита-3. Фильм №2 "Ложное движение"  ("Пуля")
 2014 Гончие-6 (главная роль - Белояров)
 2016 Спарта  – Андрей Филатов
2019 Русский рейд – отец Никиты (эпизод)

Андрей Семёнов играл главную роль в фильме Дмитрия Астрахана Темная ночь, вышедшем в 2004 году. По словам Вадима Финкельштейна, съёмки отрицательно сказались на выступлениях.

В 2010 году Семёнов снялся в 9-й серии реалити-шоу «M-1 Fighter».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Андрея Семёнова
 Профиль Андрея Семёнова на Sherdog

Бойцы смешанных единоборств России
Самбисты по алфавиту
Самбисты России
Спортсмены Ивановской области